spade – plurale di spada
 Spade – seme delle carte da gioco italiane e spagnole
 Spade – un census-designated place degli Stati Uniti d'America, in Texas
 Spade – una township degli Stati Uniti d'America, in Nebraska
 David Spade – attore statunitense
 Sam Spade – personaggio immaginario del romanzo Il falcone maltese
 Kate Spade – stilista statunitense
 Spade Cooley – musicista statunitense
 Spade – personaggio di Freedom Planet
 SPADE – Smart Python multi-Agent Development Environment

Pagine correlate
 Spada (disambigua)